Więzień labiryntu – powieść Jamesa Dashnera
 Więzień labiryntu – film z 2014, ekranizacja powieści